Ел Арпа има више значења:

 Ел Арпа (Китупан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Арпа (Пинал де Амолес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Арпа (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Арпа (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику